Каза́нцев (Каза́нцева) — русская фамилия (от слова «казанец», котёл).

Известные носители 
 
 
 
 Казанцев, Антон Олегович (род. 1986) — российский и казахстанский хоккеист.
 
 Казанцев, Валентин Николаевич (1913—1993) — директор Головного производственно-технического предприятия Министерства радиопромышленности СССР (1962—1977).
 Казанцев, Валерий Васильевич (1945—2016) — советский и российский гобоист, педагог.
 
 
 Казанцев, Виталий Васильевич (род. 1981) — российский футболист.
 
 Казанцев, Гавриил Гавриилович (1854—1902) — русский золотопромышленник, городской глава Екатеринбурга.
 Казанцев, Данил Антонович (род. 2001) — российский футболист.
 
 Казанцев, Евгений Иванович (род. 1928) — профессор (1978), ректор Уральского лесотехнического института (1974—1982)
 Казанцев, Евгений Фёдорович (1951—2003) — бас-гитарист.
 
 Казанцев, Иван Иванович (также известен как Ялмарий Йыван) (1920—1984) — марийский советский писатель-драматург, прозаик, журналист, педагог, партийно-административный руководитель. 
 Казанцев, Илья Михайлович — русский учёный-этнограф, исследователь Казахстана.
 Казанцев, Кира (род. 1991) — американская модель.
 Казанцев, Леонид Николаевич (1854—1896) — российский юрист.
 Казанцев, Максим Константинович (1879—1919) — участник подпольной пробольшевистской группы Мерлина в Бийске.
 
 Никодим (в миру — Никита Иванович Казанцев; 1803—1874) — епископ РПЦ.
 

 Казанцев, Степан Фёдорович (1916—2004) — марийский советский военный деятель. 

 
 Казанцев, Юрий Васильевич (1935—2011) — российский геолог-нефтяник.

